Михаил Левитов:
 Левитов, Михаил Васильевич (в монашестве Василий; 1824—1892) — епископ Пензенский и Саранский.
 Левитов, Михаил Николаевич (1893—1982) — участник Белого движения, полковник, корниловец, автор воспоминаний.